Republikken Kina er en stat i det østlige Asien, almindeligvis kendt som Taiwan.

Republikken Kina kan også referere til:
 Republikken Kina (1912–1949) - staten der styrede det kinesiske fastland indtil Folkerepublikken Kina blev etableret
 Midlertidige styre for Republikken Kina (1912) - Styret etableret i 1912
 Beiyangstyret - styret over Kina fra 1913 til 1928
 Nationaliststyret - styret over Kina fra 1928 til 1948
 Republikken Kinas styre - den konstitutionelle efterfølger til Nationalist-styret
 Midlertidige styre for Republikken Kina - et marionet-styre støttet af Japan fra 1937 til 1940
 Republikken Kinas reformerede regering - en kinesisk regering støttet af Japan fra 1940 til 1945

Se også 
 Taiwan (flertydig)
 Kina (flertydig)